Wernthal ist

ein Ortsname:
 Wernthal (Gemeinde Weng), Ortschaft von Weng im Innkreis, Oberösterreich
 Wernthal (Scheyern), Ortsteil der Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

ein Familienname:
 Auguste Otto-Wernthal (1833–1856), deutsche Schauspielerin und Sängerin (Sopran)
 Fritz Wernthal, Pseudonym von Fritz Oswald Bilse (1878–1951), deutscher Schriftsteller